2 miejscowości w Polsce:
 Stróżewko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Radzanowo
 Stróżewko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Chodzież